Державна податкова служба України
 Дорожньо-патрульна служба
 Державна пенітенціарна служба України
 Державна прикордонна служба
 Долонно-підошовний синдром